Reality Show est une expression anglo-saxonne qui possède en français plusieurs équivalents :
 reality show ou « télévérité », un genre ou style télévisuel ;
 de façon plus générale (et aussi impropre), elle renvoie à la téléréalité.

Elle peut faire référence également à :

Littérature 

 Reality Show, série de bande dessinée d'anticipation dessinée par Francis Porcel, sur des scénarios de Jean-David Morvan.

Cinéma 
 Reality Show, film français réalisé par Michel Poulette sorti en 1994 ;
 Reality Show, film américain de Colin Trevorrow sorti en 2004 ;
 Reality Show, court-métrage américain de Jason D'Alberti sorti en 2006 ;
 Reality Show, court-métrage mexicain de Federico Schmucler sorti en 2007 ;
 Reality Show, court-métrage espagnol de Sergio Abuja sorti en 2010 ;
 Reality Show, film américain d'Adam Rifkin sorti en 2013.
 Louis 19, le roi des ondes, film québécois de Michel Poulette sorti sous ce nom au Québec en 1994, puis sous le nom Reality Show en France.

Télévision

Série télévisée 

 Reality Show, série télévisée américaine diffusée en 2012.

Titre d'épisode de série 

 Reality Show, épisode de la série télévisée estonienne Ohtlik lend diffusée en 2006 ;
 Reality Show, épisode de la mini-série américaine It's a Mall World diffusée en 2007 ;
 Reality Show, épisode de la série télévisée colombienne Tiempo final diffusée en 2007 ;
 Reality Show, épisode de la série télévisée américaine Two Guys and a Couch diffusée en 2013 ;

 Reality chaud, un épisode de la série télévisée Les Simpson diffusé en 2002.

Voir aussi